Айзенберг, Эйзенберг ( — железная гора) — топоним и фамилия:

Топоним 
 Айзенберг — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Айзенберг — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Айзенберг — город в Германии, районный центр, расположен в земле Тюрингия.
 Айзенберг — название коммуны Морицбург в Германии до 1934 года, в земле Саксония.

Фамилия 
Айзенберг — фамилия еврейского и немецкого происхождения. Этимология из одного из многочисленных городов :en:Eisenberg (Германия или Австрия).

 Айзенберг, Абель (1916—1996) — мексиканский дирижёр, альтист.
 Айзенберг, Аркадий Яковлевич (1921—2010) — советский и российский библиотековед.
 Айзенберг, Арон (1969—2019) — американский актёр.
 Айзенберг, Валерий Харитонович (1947—2020) — российский художник.
 
 Эйзенберг, Джером (1930—2022) — американский арт-оценщик и арт-дилер.
 Айзенберг, Джесси (род. 1983) — американский актёр и драматург.
 Айзенберг, Джоанна (род. 1960) — американский учёный.
 Айзенберг, Жозе (род. 1945) — итальянский предприниматель, наиболее известный как основатель и владелец Eisenberg Paris.
 Айзенберг, Луис (1876—?) — американский шахматист.
 Айзенберг, Михаил Натанович (род. 1948) — российский поэт и эссеист, литературный критик.
 Эйзенберг, Морис (1900—1972) — американский музыкант-виолончелист и педагог.
 Айзенберг, Надежда Александровна (род. 1936) — советская и российская актриса театра.
 Айзенберг, Нина Евсеевна (1902—1974) — советский театральный художник, живописец.
 Айзенберг, Петер (род. 1940) — немецкий лингвист, специалист в области грамматики немецкого языка.
 Айзенберг, Хэлли Кейт (род. 1992) — американская актриса.
  (1921—1997) — израильско-японский миллиардер.
 Айзенберг, Эяль (род. 1963) — израильский генерал-майор.
 Айзенберг, Юлиан Борисович (род. 1931) — советский и российский инженер.

См. также 
 
 Айзенбергский кружок
 Eisenberg Paris